Хунцзянь-12 () — китайский противотанковый ракетный комплекс третьего поколения с инфракрасной головкой самонаведения, работающий по принципу «выстрелил и забыл».

Описание 
Хунцзянь-12 противотанковая управляемая ракета третьего поколения разработанная корпорацией Norinco. ПТУР работает по принципу «выстрелил и забыл» c захватом цели до пуска. Захват производится инфракрасной головкой самонаведения. После пуска ракеты, оператор ПТРК может сменить позицию или установить новую ракету. Технология позволяет снизить потери операторов и повысить их мобильность.

Боеголовка использует тандемный поражающий элемент со способностью пробивать 1100 мм гомогенной стальной брони за динамической защитой. При поражении бронецелей, ракета ориентирована на попадание в верхнюю проекцию цели, как наиболее уязвимую часть. Таким образом, Хунцзянь-12 представляет комбинацию ракет Javelin и Spike. Для борьбы с укрытиями и укреплениями, ракета может оснащаться боеголовками с фугасной боевой частью.

Характеристики 

 Эффективная дальность днём, м: 4000
 Эффективная дальность ночью, м: 2000
 Масса общая, кг: 22
 Масса прицела, кг: 5
 Масса ракеты, кг: 17
 Длина ракеты, м: 0,98
 Длина тубуса, м: 1,2
 Диаметр ракеты, мм: 135

См. также 
 FGM-148 Javelin
 NLAW

Примечания 

Военная продукция Norinco
Оружие по алфавиту
Противотанковые ракетные комплексы КНР
Ракетное оружие КНР